

Cinema 
 Here Comes Trouble  – film del 1936 diretto da Lewis Seiler
 Here Comes Trouble  – film del 1948 diretto da Fred Guiol

Musica 
 Here Comes Trouble  – album dei Bad Company del 1992
 Here Comes Trouble  – album dei The Eyeliners del 2000
 Here Comes Trouble  – album di Ian McLagan del 2005
 Here Comes Trouble  – album degli Scatterbrain del 1990